De Lambeosaurinae zijn een groep euornithopode dinosauriërs behorend tot de Hadrosauridae.

Een onderfamilie Lambeosaurinae werd in 1923 benoemd door William Arthur Parks om de Hadrosauridae onder te verdelen.

Een eerste definitie als klade werd in 1998 gegeven door Paul Sereno: de groep bestaande uit alle Hadrosauroidea die nauwer verwant zijn aan Parasaurolophus dan aan Saurolophus. In 2005 poogde Sereno zijn definitie te verbeteren door de Hadrosauroidea niet meer te vermelden, de volle soortnamen te geven: Parasaurolophus walkeri en Saurolophus osborni en Lambeosaurus als tweede in te sluiten soort te geven — dit om te voldoen aan de eis van de toekomstige PhyloCode dat de naamgever van een groep deel uitmaakt van de definitie. Hij verwisselde daarbij  echter Saurolophus en Parasaurolophus.

In 2009 werd de klade door Hai Shulin gedefinieerd als de groep bestaan de uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Aralosaurus en Parasaurolophus; en al zijn afstammelingen.

De Lambeosaurinae zijn per definitie de zusterklade van de Hadrosaurinae binnen de Hadrosauridae. Ze werden wel informeel onderverdeeld in de tribus Parasaurolophini en Corythosaurini maar die concepten hadden nog geen kladedefinities en het was zeer twijfelachtig of de groep strikt in deze twee subgroepen viel te verdelen.
Latere analyse gaven wel gedefinieerde onderverdelingen zoals in dit kladogram van een studie uit 2013:

Mogelijke soorten zijn:

Amurosaurus
Aralosaurus
Bactrosaurus
Barsboldia
Charonosaurus
Corythosaurus
Hypacrosaurus
Jaxartosaurus
Lambeosaurus
Nanningosaurus
Nipponosaurus
Olorotitan
Parasaurolophus
Sahaliyania
Tsintaosaurus
Velafrons

De Lambeosaurinae zijn in Azië en Noord-Amerika aangetroffen van het Turonien (Jaxartosaurus, Charonosaurus) tot het laatste Maastrichtien (Olorotitan), toen alle dinosauriërs die geen vogels waren uitstierven.

Euornithopoda